Quetzaltótotl kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Quetzaltótotl, Zongolica, Veracruz, 
 Quetzaltótotl, Tlaquilpa, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar